Wärmeleistung steht für:

 Wärmestrom, eine physikalische Größe zur quantitativen Beschreibung von Wärmeübertragungsvorgängen
 Wärmeleistung (Heiztechnik), der bei Energieumwandlungsprozessen entstehende Leistungsanteil, der als Wärme nutzbar ist